Паново — название населённых пунктов в России.

Алтайский край 
 Паново — село в Ребрихинском районе.
 Паново — разъезд в Ребрихинском районе.
 Паново — исчезнувший посёлок в Благовещенском районе.

Владимирская область 
 Паново — деревня в Меленковском районе.

Вологодская область 
 Паново — деревня в Вологодском районе.
 Паново — деревня в Вытегорском районе.
 Паново — деревня в Грязовецком районе.
 Паново — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Паново — деревня в Тотемском районе.

Ивановская область 
 Паново — деревня в Палехском районе.

Калужская область 
 Паново — деревня в Износковском районе.

Кировская область 
 Паново — деревня в Тужинском районе.

Костромская область 
 Паново — деревня в Антроповском районе.
 Паново — деревня в Парфеньевском районе.

Красноярский край 
 Паново — село в Кежемском районе.

Московская область 
 Паново — деревня в Коломенском районе.
 Паново — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Паново — деревня в Рузском районе.
 Паново — деревня в городском округе Шаховская.

Нижегородская область 
 Паново — село в Шатковском районе.

Омская область 
 Паново — село в Крутинском районе.
Паново — деревня в Колосовском районе, упразднена в 1969 году.
 Паново — село в Усть-Ишимском районе.

Псковская область 
 Паново — деревня в Бежаницком районе.
 Паново — деревня в Подберезинской волости Локнянского района.
 Паново — деревня в Самолуковской волости Локнянского района.
 Паново — деревня в Невельском районе.
 Паново — деревня в Опочецком районе.

Смоленская область 
 Паново — деревня в Вяземском районе.
 Паново — деревня в Гагаринском районе.
 Паново — деревня в Тёмкинском районе.

Татарстан 
 Паново — деревня в Зеленодольском районе.

Тверская область 
 Паново — деревня в Андреапольском районе.
 Паново — деревня в Бельском районе.
 Паново — деревня в Западнодвинском районе.

Тульская область 
 Паново — деревня в Венёвском районе.

См. также 
 Паново — озеро в Карелии.
 Паново-Леонтьево
 Панова